Подгале:

 Подгале — историко-географическая область в Польше.
 Подгале — хоккейный клуб из города Новы-Тарг.